Cleator est le nom de plusieurs villes ou villages, parmi lesquels :

 Cleator, village dans le comté de Cumbria, au Royaume-Uni ;
 Cleator Moor, ville dans l'ouest de Cumbria, au Royaume-Uni ;
 Cleator, ville fantôme située dans l'État de l'Arizona aux États-Unis.